Agustí Montal peut désigner :
 Agustí Montal Galobart, (1906-1964), président du FC Barcelone, père d'Agustí Montal Costa ;
 Agustí Montal Costa (1934-), chef d'entreprise et président du FC Barcelone, fils d'Agustí Montal Galobart.